ITTO steht für:
 International Tropical Timber Organization, Internationale Organisation für tropisches Holz

IT-TO steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

ITTO